

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1994–1995-ös UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő